Hier volgt een overzicht van voetbalwedstrijden van Fenerbahçe SK gedurende het seizoen 2005-2006.

Süper Lig

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand Süper Lig

Topschutters Fenerbahçe

Turkse Beker

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand Turkse Beker Groep C

Topschutters Fenerbahçe

Champions League

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand Champions League Groep E

Topschutters Fenerbahçe

Oefenwedstrijden
 19-07-2005 : RSC Anderlecht - Fenerbahçe 2 - 2
 21-07-2005 : Standard Luik - Fenerbahçe 0 - 0
 24-07-2005 : 1. FC Köln - Fenerbahçe 1 - 1
 30-07-2005 : Fenerbahçe - Everton FC 5 - 0
 31-07-2005 : Fenerbahçe - Maltepespor 3 - 3
 21-09-2005 : Fenerbahçe - Yalovaspor 7 - 0
 20-10-2005 : Fenerbahçe - Maltepespor 4 - 0
 11-01-2006 : Fenerbahçe - RAA Louviéroise 2 - 0
 13-01-2006 : Fenerbahçe - Werder Bremen 2 - 1
 14-01-2006 : Fenerbahçe - Krylja Sovetov Samara 4 - 2
 28-01-2006 : Fenerbahçe - Sarıyer GK 2 - 4

Selectie

Transfers
Aangeworven spelers

  - Serdar Kulbilge - doelman - overgenomen van Bursaspor

  - Stephen Appiah - middenvelder - overgenomen van Juventus

  - Zafer Biryol - aanvaller - overgenomen van Konyaspor

Vertrokken spelers

  - Murat Hacıoğlu - aanvaller - vertrokken naar Ankaraspor

  - Serhat Akın - aanvaller - vertrokken naar RSC Anderlecht

  - Pierre van Hooijdonk - aanvaller - vertrokken naar NAC Breda

Verhuurde Spelers
 - Recep Biler - doelman - verhuurd aan Karşıyaka SK tot juni 2006

Zie ook
 Fenerbahçe
 Süper Lig
 Turkse Beker
 UEFA Champions League
 UEFA Cup

Fenerbahçe SK naar seizoen
Fenerbahçe